Akra bedeutet Kap, Berg oder Höhenfestung und ist der Name folgender Orte:
 Akra Kassope, ein Kap nördlich von Kassiopi
 Hiera Akra, der antike Name des Gebirgsmassivs Chelidon
 der römische Name des Kaps Kaliakra
 Akra Spano, östlichster Punkt der Insel Levitha
 Jebel al-Akra, arabischer Name des Berges Keldağ an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei
 Akra Leuke, antiker griechischer Name der Stadt Alicante
 eine Militärsiedlung gegen die Makkabäer bei Jerusalem
 Åkra, der frühere Name der Stadt Åkrehamn in der norwegischen Kommune Karmøy
 Akra-Bazzi-Theorem, eine Methode in der Informatik

Siehe auch:
 Aqra
 Accra (Begriffsklärung)
 Akre